Falls Apart – singolo di Sugar Ray, estratto dall'album 14:59
Falls Apart – singolo dei Thousand Foot Krutch
When It All Falls Apart – singolo del gruppo The Veronicas, estratto dall'album di debutto The Secret Life of...
Everything Falls Apart – primo album del gruppo Hüsker Dü